Mixmaster bezeichnet:
 Douglas XB-42 Mixmaster, experimenteller US-amerikanischer Bomber
 Mixmaster-Remailer, Software für anonymisiertes Remailen
 Mixmaster Universum, Modell einer kosmologischen Entwicklung von Charles Misner

Mixmaster oder Mix Master ist auch eine Slangbezeichnung für einen DJ und Namensbestandteil folgender Künstlernamen:
 Mixmaster Morris (* 1965), britischer DJ und Musiker
 Mix Master Mike (* 1970), US-amerikanischer DJ und Musiker